«Волна» — белорусский футбольный клуб из города Пинска, основанный в 1989 году. С 1992 года выступает в первой и второй лигах чемпионата Белоруссии.

Прежние названия 
 «Коммунальник» — 1989—1996
 «Пинск-900» — 1997—2005
 «Волна-Пинск» — 2006 — н. в.

Достижения 
 Серебряный призёр чемпионата Беларуси в первой лиге (1995, 2009)
 Бронзовый призёр чемпионата Беларуси в первой лиге (1992, 1993/94, 1994/95, 1998)
 Наивысшее достижение в Кубке Беларуси — ¼ финала (1992/93)
 Самая крупная победа — 12:0 («ЮАС» Житковичи, 01.10.2016)
 Самое крупное поражение — 1:7 (АФВиС-РШВСМ Минск, 1992/93), 2:8 («Берёза-2010», 2012), 0:6 (Городея,2014).

Достижения игроков 
  Юрий Королюк — лучший бомбардир чемпионата Беларуси в первой лиге (D2) — 21 мяч (2011 год)
  Андрей Лясюк – лучший бомбардир чемпионата Беларуси во второй лиге (D3) — 18 мячей (2004 год)
  Сергей Володько — наибольшее количество матчей за клуб — 442
  Сергей Володько — лучший бомбардир в истории клуба — 127 мячей.

Текущий состав

Статистика выступлений

Количество сыгранных матчей во всех чемпионатах Беларуси 
В таблице учтены игры чемпионата за исключением матчей кубка страны

 по состоянию на 01.03.2022

Гвардейцы клуба 

В список футболистов, сыгравших 100 и более матчей за клуб, входят 31 человек. Учитываются только матчи официальных турниров.
 По состоянию на 01.01.2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба

Футбольные клубы Белоруссии
Спортивные клубы Пинска